La Pila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Pila, San Luis Potosí, 
 La Pila, Puebla, Hermenegildo Galeana, 
 La Pila, Oaxaca, 
 La Pila, Tabasco, Tacotalpa, 
 La Pila, Veracruz, Zongolica, 
 La Pila, Hidalgo, Mineral de la Reforma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar